Kung eller kungen kan syfta på:

 Kung – en titel på en manlig monark
 Kung (spelkort) – ett spelkort 
 Kung (schack) – en schackpjäs
 Kung – en spelpjäs i spelet kubb (spel)
 Kung – ett bollspel avsett för fyra spelare, se Ruta (bollspel)
 Kung (öl) – ett varumärke för lageröl
 Kung, Papua Nya Guinea – en ö i Papua Nya Guinea 
 Kung av sand – sång av Per Gessle
 Kung för en dag – sång av Magnus Uggla
 Småkung – kung för ett mindre rike

Kungen
 Kungen – monarken i Sverige, se Svenska kungen
 Kungen (film) – svensk dokumentärfilm från 2023
 Kungen, Kimitoön – en ö i Finland
 Kungen (patiens) – ett datoriserat patienskortspel

Se även
 Küng